Уолтер Стюарт:
 Стюарт, Уолтер, 3-й лорд-стюард Шотландии (ок. 1198—1246) — 3-й лорд-стюард Шотландии.
 Стюарт, Уолтер, 6-й лорд-стюард Шотландии (1293—1326) — 6-й лорд-стюард Шотландии.
 Стюарт, Уолтер, граф Атолл (1360—1437) — шотландский барон из рода Стюартов, претендент на престол Шотландии.